Engeland
 Freshwater Bay (Dorset), een baai van het Isle of Portland, Dorset
 Freshwater Bay (Wight), een dorp en kleine baai op het Isle of Wight

Verenigde Staten
 Freshwater Bay (Alaska), een baai van Chichagof Island, Alaska
 Freshwater Bay (Washington), een baai van het Olympic-schiereiland, Washington

Elders
 Freshwater Bay (Australië), een baai van de Swan in het centrum van Perth, Western Australia
 Freshwater Bay (Barbados), een kleine baai nabij de hoofdstad Bridgetown
 Freshwater Bay (Canada), een baai van het eiland Newfoundland